Horvátország
Vučevica falu Klissza községben, Split-Dalmácia megyében

 Szerbia
Vučevica falu Vladimirci községben, a Macsvai körzetben